Sium carvi är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi. Sium carvi ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
carvi